River Forest puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

River Forest, villa en el Estado de Illinois;
River Forest, pueblo en el Estado de Indiana; o
Municipio de River Forest, en el condado de Cook, Illinois.